Província de Uva o Uwa, a Sri Lanka
 Rebel·lió de Uva o Uwa, rebel·lió de 1817-1818 contra els britànics, a Ceilan